A Recopa Sul-Brasileira de 2011 seria a quinta edição desse torneio que se realizaria na cidade de Londrina no estado do Paraná. Contudo a Federação Paranaense de Futebol confirmou que o campeonato não seria realizado, pois não houve interesse das Federações em renovar o contrato para a sequência do torneio.

Participantes

Fórmula de disputa 
Os clubes jogariam em sistema mata-mata em apenas uma partida, caso esta terminar empatada, ocorreria uma disputa de penaltis. Os vencedores das semifinais passariam para as finais e o vencedor desta seria declarado Campeão da Recopa Sul-Brasileira de 2011.

Confrontos

Ver também 
 Recopa Sul-Brasileira
 Copa FGF
 Copa Paulista
 Copa Paraná
 Copa Santa Catarina

2011
Futebol de 2011 no Brasil
Eventos esportivos cancelados